

Cinema 
 Der Abenteurer (1926), filme alemão com Harry Liedtke e Erna Morena
 The Adventurers (1970), filme estadunidense com Bekim Fehmiu
 Da mao xian jia (1995), filme de Hong Kong com Andy Lau
 Xia dao lian meng (2017), filme de Hong Kong com Andy Lau

Desambiguações de cinema